Schloss Püchersreuth steht für:

 Altes Schloss (Püchersreuth)
 Neues Schloss (Püchersreuth)